OFC Club Championship 2006 var den femte säsongen av OFC Club Championship, numera känd som Champions League. Kvalspelet hölls på Fiji medan grupp- och slutspel hölls i Nya Zeeland. Detta var även den första säsongen utan australiensiskt deltagande, då Australien lämnat OFC för AFC. Turneringen vanns av Auckland City, från Nya Zeeland, som i finalen besegrade Pirae från Franska Polynesien. Det är oklart varför Pirae deltog istället för Tefana, Tefana var mästare i Franska Polynesien.

Preliminär omgång

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
Officiell hemsida
Rsssf.com

2006
2006 i Oceanien
Fotbollssäsongen 2006